Miasta w USA:
 Eau Pleine – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Eau Pleine – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Gminy w USA:
 Eau Pleine (ang. Eau Pleine Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Eau Pleine (ang. Eau Pleine Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage